Osoby o nazwisku Seger:
 Adolf Seger − zachodnioniemiecki zapaśnik, olimpijczyk
 Bob Seger − amerykański muzyk rockowy, wokalista, gitarzysta i pianista
 Caroline Seger − szwedzka piłkarka, olimpijka
 Ernst Seger − niemiecki rzeźbiarz
 Josef Seger − czeski kompozytor i organista
 Mathias Seger − szwajcarski hokeista, olimpijczyk

Osoby o imieniu Seger:
 Seger Ellis −  amerykański pianista i wokalista jazzowy